The Stowaway – film del 1904 diretto da James Williamson
 The Stowaway – film del 1908 prodotto dalla Kalem Company
 The Stowaway – film del 1909 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Stowaway – film del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Stowaway – (Clandestina a Tahiti) film del 1958 diretto da Ralph Habib e Lee Robinson